Беч се састоји од 23 округа. По неписаном правилу, Бечлије округе називају по њиховом броју, а ријетко кад именом. На примјер „17. Bezirk”, (срп. 17. округ), или такође „Der Siebzehnte” („седамнаести“). Бројеви округа се налазе на сваком знаку са именом улице, испред имена улице, нпр.„17., Pezzlgasse”.

Историја 

Првобитно, град Беч, се састојао само из Инер штата, (Унутрашњи град), који је био опасан одбрамбеним зидом. Од 15. вијека услиједило је нешто интензивније насељавање становништва испред градског зида. Области између градског одбрамбеног зида и линијског насипа из 1707. године који се пружао упоредо са данашњим Гиртлом (Gürtel), назване су предграђа. Ради поједностављивања управљања и администрације, 1849. године је одлучено да се ова мјеста припоје граду. То је и урађено 1850. године. Ова предграђа су подијељена од 1. - 8. округа (Bezirke), а додатном подјелом настали су 9. и 10. округ.

Подаци о Бечким окрузима :

Спољашње везе 

Беч